Brendan Mikkelson (né le  à Régina, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur
Il a été repêché en ,  au total par les Mighty Ducks d'Anaheim au repêchage d'entrée de 2005. Il participe avec l'équipe LHOu au Défi ADT Canada-Russie en 2006. Le 6 janvier 2012, il est échangé au Lightning de Tampa Bay en retour de Blair Jones.

Parenté dans le sport 
Son père Bill Mikkelson a également joué dans la LNH alors que sa sœur Meaghan est également joueuse de hockey. Son grand oncle est le joueur de hockey, Jim McFadden.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2003-2004|| Winterhawks de Portland || LHOu ||65 ||3 ||12 ||15 ||43 ||5 ||1 ||0 ||1 ||0 
|-
| 2004-2005|| Winterhawks de Portland || LHOu ||70 ||5 ||10 ||15 ||60 ||7 ||1 ||2 ||3 ||0 
|-
| 2005-2006|| Winterhawks de Portland || LHOu ||3 ||1 ||1 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2005-2006 || Giants de Vancouver || LHOu ||19 ||1 ||8 ||9 ||37 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2006-2007|| Giants de Vancouver || LHOu ||69 ||6 ||23 ||29 ||60 ||21 ||3 ||7 ||10 ||10 
|-
| 2007-2008|| Pirates de Portland || LAH ||66 ||6 ||10 ||16 ||50 ||14 ||2 ||6 ||8 ||2 
|-
| 2008-2009|| Chops de l'Iowa || LAH ||31 ||2 ||8 ||10 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009|| Ducks d'Anaheim || LNH ||34 ||0 ||2 ||2 ||17 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2009-2010|| Marlies de Toronto || LAH || 49|| 7|| 15|| 22|| 43||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| 2009-2010|| Ducks d'Anaheim || LNH ||28 ||0 ||2 ||2 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011|| Ducks d'Anaheim || LNH ||5 ||0 ||1 ||1 ||7 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || Flames de Calgary ||LNH ||19 ||0 ||1 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Heat d'Abbotsford ||LAH ||4 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012|| Heat d'Abbotsford || LAH || 33 || 3 || 12 || 15 || 29 || - || - || - || - || -
|-
|2011-2012 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 41|| 1|| 2|| 3|| 13|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2012-2013|| VIK Västerås HK || Allsvenskan|| 17|| 3|| 4|| 7|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 4|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Crunch de Syracuse || LAH || 13|| 0|| 2|| 2|| 6|| 13|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 2013-2014|| Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 73|| 8|| 30|| 38|| 62|| 17|| 1|| 5|| 6|| 22
|-
| 2014-2015 || Marlies de Toronto || LAH || 60|| 9|| 14|| 23|| 54|| 5|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
| 2015-2016 || Luleå HF || SHL || 51 || 6 || 8 || 14 || 22 || 11 || 2 || 1 || 3 || 12
|-
| 2016-2017 || Luleå HF || SHL || 42 || 5 || 8 || 13 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Luleå HF || SHL || 50 || 0 || 12 || 12 || 24 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2018-2019 || Adler Mannheim || DEL || 47 || 6 || 8 || 14 || 16 || 14 || 0 || 3 || 3 || 14
|-
| 2019-2020 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL || 28 || 1 || 4 || 5 || 23 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021|| MODO Hockey || Allsvenskan || 45|| 4|| 9|| 13|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022|| Cardiff Devils || EIHL ||  || 

| 131 || 1 || 9 || 10 || 59 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en janvier 1987
Naissance à Regina
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Winterhawks de Portland
Joueur des Giants de Vancouver
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur des Flames de Calgary
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Chops de l'Iowa
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur du Heat d'Abbotsford
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur du VIK Västerås HK
Joueur du Luleå HF
Champion de la Coupe Memorial
Joueur du Adler Mannheim
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur du MODO hockey
Joueur des Cardiff Devils